«Vice» — песня американской кантри-певицы и автора-исполнителя Миранды Ламберт, вышедшая 18 июля 2016 года в качестве первого сингла с его 6-го студийного альбома The Weight of These Wings (2016). Песня достигла позиции № 2 в американском хит-параде Billboard Country Songs. Авторами песни выступили Миранда Ламберт, Josh Osborne, Шейн Маканалли.
Песня номинированна на премию Грэмми-2017 в категориях Best Country Solo Performance и Best Country Song.
Журнал Rolling Stone назвал «Vice» одной из лучших песен 2016 года в своём итоговом списке «50 Best Songs of 2016» (№ 31).

История 
«Vice» дебютировал на позиции № 47 в хит-параде Billboard Hot 100 и достиг позиции № 2 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs, и позиции № 47 Billboard Hot 100.
Тираж сингла достиг 470,000 копий в США к декабрю 2016 года и к марту 2017 года до 508,000 копий в США.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступил Трей Фанджой, а премьера состоялась в сентябре 2016. Клип начинается с осмотра разбитой машины, из которой Ламберт в конце концов выбирается, спотыкаясь. Затем она идёт по просёлочной дороге прочь от места аварии и в конце концов приходит в небольшой городок, где останавливается в баре, чтобы выпить. Затем она продолжает идти, пока не подходит к перекрестку, где к ней подъезжает машина, похожая на ту, что была в начале видео, без водителя за рулем. Она садится на заднее сиденье автомобиля, и видео заканчивается тем, что он уезжает.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 30 млн просмотров)

Кантри-песни
Песни 2016 года
Синглы RCA Records
Песни Миранды Ламберт
Песни, написанные Джошем Осборном
Песни, написанные Мирандой Ламберт
Видеоклипы, снятые Трейем Фанджоем